Bragança (Pará) - natural ou relativo à cidade de Bragança, Pará, Brasil.
 Bragança Paulista - natural ou relativo à cidade de Bragança Paulista, São Paulo, Brasil.
 Bragança (Portugal) - natural ou relativo à cidade de Bragança, Trás-os-Montes, Portugal; mais comummente chamados brigantinos.
 Bragantina - distrito do município de Assis Chateaubriand, Paraná, Brasil.

Desambiguação